David Dunwoodie (né le  à Hamilton en Nouvelle-Zélande) est un joueur professionnel de hockey sur glace néo-zélandais et australien. Il est polyvalent car il peut jouer soit attaquant ou défenseur.

Biographie

En club 
Formé aux Western Sydney Ice Dogs, il débute dans l'AIHL en 2003. Ensuite, il passe quelques années avec les Central Coast Rhinos puis revient avec son équipe du départ.

En 2007, il dépasse le plateau des 100 matchs dans la ligue.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Australie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004|| Western Sydney Ice Dogs || AIHL || 14|| 0|| 3|| 3|| 34|| - || - || - || - || -
|- 
| rowspan=2| 2005|| Western Sydney Ice Dogs || AIHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 8|| - || - || - || - || -
|- 
| Blue Haven Rhinos || AIHL || 17|| 2|| 1|| 3|| 102||- || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Central Coast Rhinos || AIHL || 26|| 7|| 17|| 24|| 129|| - || - || - || - || -
|- 
| 2007-2008|| Western Sydney Ice Dogs || AIHL || 25|| 7|| 8|| 15|| 15|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| Western Sydney Ice Dogs || AIHL || 26|| 2|| 11|| 13|| 117|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2009-2010|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 23|| 5|| 7|| 12|| 107|| - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 23|| 5|| 9|| 14|| 118|| - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 27|| 8|| 12|| 20|| 111|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 2012-2013|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 21|| 2|| 6|| 8|| 117|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2013-2014|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 27 || 12 || 17 || 29 || 115 || 2 || 0 || 3 || 3 || 4
|- 
| 2014-2015|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 28 || 20 || 33 || 53 || 151 || 1 || 2 || 0 || 2 || 2
|- 
| 2015-2016|| CBR Braves || AIHL || 20 || 4 || 18 || 22 || 97 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2016-2017|| Sydney Ice Dogs || AIHL || 25 || 8 || 13 || 21 || 150 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sydney Ice Dogs || AIHL || 21 || 2 || 6 || 8 || 151 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sydney Ice Dogs || AIHL || 17 || 5 || 6 || 11 || 48 || - || - || - || - || -

Statistiques internationales 

|2003 || Australie  || Championnat du monde U18 || 3 || 5 || 2 || 7 || 6 || +9 ||  de la Division , Groupe A
|-
|2005 || Australie  || Championnat du monde junior || 5 || 0 || 0 || 0 || 18 || -1 ||  de la Division , Groupe B
|-
|2007 || Australie || Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || +5 ||  de la Division , Groupe B
|-
|2009 || Australie || Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 ||  de la Division , Groupe A
|-
|2015 || Australie || Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 6 || -2 ||  de la Division A

Références 

Naissance en novembre 1985
Naissance à Hamilton (Nouvelle-Zélande)
Joueur néo-zélandais de hockey sur glace
Joueur international australien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace